Vrbovac – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie posawskim, w gminie Odžak
 Vrbovac – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Vukosavlje

 Vrbovac – wieś w Chorwacji, w żupanii bielowarsko-bilogorskiej, w mieście Daruvar

 Vrbovac – wieś w Serbii, w okręgu toplickim, w gminie Blace
 Vrbovac – wieś w Serbii, w okręgu zajeczarskim, w gminie Boljevac
 Vrbovac – wieś w Serbii, w okręgu zajeczarskim, w gminie Sokobanja
 Vrbovac – wieś w Serbii, w okręgu podunajskim, w mieście Smederevo